Соревнования по карате среди женщин в категории свыше 68 кг на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 8 спортсменок из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Победу в турнире одержала хорватская каратистка Маша Мартинович, разгромившая в финале турецкую спортсменку Мельтем Ходжаоглу. Третье место завоевала каратистка из России Иванна Зайцева.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр